Армиджер () — английская фамилия.

Известные носители 
 Армиджер, Кэти (род. 1991) — американская кантри-певица.
  (1949—2019) — австралийский композитор, музыкант и продюсер, лауреат премии Австралийской академии кинематографических и телевизионных искусств за музыку к фильму (1986) и премии Австралазийской правовой ассоциации исполнителей за вклад в австралийский кинематограф (2017).